Натуральне число 1376
 1376 рік до нашої ери
 1376 рік нашої ери